Аюханов — татарская фамилия. Известные носители:

 Аюханов, Булат Газизович (1938—2022) — казахский советский артист балета, хореограф и балетмейстер.
 Аюханов, Закир Насырович (1889—1961) — советский филолог, один из разработчиков кириллического алфавита для башкирского языка
 Аюханов, Масгут Баянович (1924—2000) — советский экономист, почетный академик АН РБ, доктор экономических наук, профессор.